Most Valuable Player (doorverwijspagina)
 NBA Most Valuable Player Award
 Super Bowl Most Valuable Player Award
 zie de doorverwijspagina voor meer betekenissen
 Montel Vontavious Porter, een Amerikaans professioneel worstelaar
 MVP (televisieserie), Canadese televisieserie uit 2008
 MVP (Harvey Mason), album van Harvey Mason